Éric Morain, avocat français, né en 1970;
 , mathématicien et cryptologue français et frère du suivant ;
 Jean-Baptiste Morain (1965-), journaliste et critique de cinéma français ;
 Moriba Morain (1992-), athlète trinidadien, spécialiste du sprint ;
 Pierre Morain (1821-1893), peintre français ;
 Pierre Morain (1930-2013), ouvrier carreleur, syndicaliste, militant communiste libertaire et anticolonialiste français.

Patronyme français